

События 
 Поход Салманасара III в Сирию.
 Около 845 — Созданы первые надписи царя Урарту Сардури I на ассирийском диалекте аккадского языка. Надписи найдены в Тушпе.
 Ли-ван призвал шамана из владения Вэй и приказал ему следить за разговорами народа. Шао-гун (чья речь приведена в эпизоде 3 «Го юй») увещевал его, но безуспешно (согласно «Ши цзи», речь произнёс Чжао-гун).

Скончались 
 Князь Цинь Гун-бо, ему наследовал сын Цинь-чжун (эра правления 844—822).

См. также

Примечания